

Берберов

Берберова 
 Лалка Берберова (1965 — 2006) — болгарська спортсменка, академічна веслувальниця, призерка Олімпійських ігор.
 Берберова Ніна Миколаївна (1901 — 1993) — російська письменниця, автор документально-біографічних досліджень.